El nombre de castillo de San Pedro puede aludir a alguna de las siguientes fortalezas:

En Cuba 
 Castillo de San Pedro de la Roca o castillo del Morro, en la ciudad cubana de Santiago de Cuba.

En Chile 
 Castillo de San Pedro de Alcántara de Mancera, en la comuna chilena de Corral.

En España 
 Castillo de San Pedro de Huelva, en la ciudad de Huelva.
 Castillo de San Pedro de Jaca, más conocido como ciudadela de Jaca, en la provincia de Huesca.
 Castillo de San Pedro de Latarce, en la provincia de Valladolid.

En Turquía 
 Castillo de San Pedro de Halicarnaso o castillo de Bodrum, en la ciudad turca de Halicarnaso.